Sailor et Lula (Wild at Heart)  est un roman noir  de Barry Gifford publié en 1990.
Sailor et Lula (Wild at Heart) est un film américain de David Lynch de 1990 et adapté du roman.
Cœur de loup-garou (Wild at Heart) est le  de la saison 4 de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Vie sauvage (Wild at Heart) est une série télévisée britannique en 65 épisodes de 42 minutes créée par Ashley Pharoah et diffusée entre le  et le  sur ITV1.